Feichtenberg ist der Name folgender Orte:

 Feichtenberg (Gemeinde Fornach), Ortschaft der Gemeinde Fornach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Feichtenberg (Gemeinde Kirchham), Ortschaft der Gemeinde Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich